Това е списъкът с епизоди на сериала „Братя и сестри“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2006-2007

Сезон 2: 2007-2008

Сезон 3: 2008-2009

Сезон 4: 2009-2010

Сезон 5: 2010-2011 

Братя и сестри